Die Gauliga Westfalen 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Westfalen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der FC Schalke 04 mit 14 Punkten Vorsprung auf Westfalia Herne. Dabei erzielten die „Königsblauen“ zum ersten Mal über 100 Tore. Schalke qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, welche sie nach einem 2:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg gewannen. Die Abstiegsränge belegten der Erler SV 08 und der TuS Bochum 08. Aus den Bezirksligen stiegen die SpVgg Röhlinghausen und Arminia Marten auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1936/37

Literatur 
 

1936
Fußballsaison 1936/37